Gaast (Súdwest-Fryslân), dorp in Friesland
 Gaast (Heerenveen), buurtschap (voormalig dorp) in Friesland

Personen
Gosse van der Gaast, Nederlands architect
Koen van der Gaast, Nederlands architect

Zie ook 
 De Gaasten (Gaesten), buurtschap in de Friese gemeente Smallingerland